Опреску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Опреску, Джордже (1881—1969) — румынский историк, искусствовед, коллекционер, почётный член Румынской академии.
 Опреску, Сорин Мирча (род.1951) — независимый румынский политик, доктор медицины, экс-примар Бухареста (2008—2015).